Брэндс-Хэтч () — гоночная трасса в графстве Кент, Великобритания. Первоначально использовалась как просёлочная трасса для велосипедистов. Принимала 12 Гран-при Великобритании и два Гран-при Европы с 1964 по 1986 год.

Этимология названия, предположительно, гаэльского происхождения, от слова Брондехач (Brondehach), где «брон» означало деревянный склон, а «хач» — опушка леса.

Конфигурации 
Кроме «кольца Гран-при», использующего полную длину трассы, есть ещё «кольцо Инди», в котором поворот 4 завершается разворотом, ведущим к повороту 9 и далее на старт-финишную дугу. Назван так по причине того, что был создан для проведения этапов американской серии IndyCar. Также этот вариант используется в гонках DTM и WTCC.

Гонки 

Брэндс-Хэтч 14 раз принял этапы чемпионата мира Формулы-1, в период с  по  год, с перерывами. Но ещё больше на ней прошло внезачётных гонок Ф1 — 26, в период с  по  год, с перерывами.

На трассе Брэндс-Хэтч состоялся самый первый этап серии А1ГП, в 2005 г.

Кроме того, на трассе проходят заезды туринговых машин (WTCC, BTCC и др.), мировой супербайк (WSBK) и пр. Крупные гонки обычно проходят на кольце Гран-при, использование этого варианта трассы в последнее время сокращается из-за жалоб местных жителей на высокий уровень шума.

Этапы чемпионата мира Формулы-1 
* Гран-при Европы выделены светло-синим фоном.

Победители гонок на Брэндс-Хэтч
.

Несчастные случаи и происшествия 
24 октября 1971 года, в повороте Westfield bend погиб Йо Зифферт, а 29 августа 1977 — Брайан МакГуайр. 19 июля 2009 во время гонки серии F2 погиб Генри Сёртис, сын чемпиона мира F1 1964 Джона Сёртиса, когда оторвавшееся колесо машины Джека Кларка угодило Генри прямо в голову.

Примечания

Литература
Chas Parker (2008). Brands Hatch: The definitive history of Britain’s best-loved motor racing circuit. Haynes Publishing, Yeovil. .
Chas Parker (2004). Motor Racing at Brands Hatch in the Seventies. Veloce Publishing, Dorchester. .
Chas Parker  (2009). Motor Racing at Brands Hatch in the Eighties. Veloce Publishing, Dorchester. .

Ссылки 
 Официальный сайт автодрома
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА
 Профиль на statsf1.com
 Интервью с многолетним руководителем автодрома Джоном Уэббом на motorsportmagazine.com

Гоночные трассы по алфавиту
Гоночные трассы Великобритании
Спортивные сооружения Англии
Трассы DTM
Трассы Формулы-1
Трассы А1
Трассы Супербайка
Гран-при Великобритании
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 2012